Daniel Petrov (bokser) (*1971), Bulgaars bokser
 Danail Petrov (*1978), Bulgaars wielrenner
 Daniel Petrov (wielrenner, 1982) (*1982), Bulgaars wielrenner